

Bułgaria 
 Owczarowo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Owczarowo – wieś w obwodzie Dobricz
 Owczarowo – wieś w obwodzie Szumen
 Owczarowo – wieś w obwodzie Tyrgowiszte